Passerieu est le patronyme de plusieurs personnalités :

 Adhémar Passerieu (1841-1909), militaire français ;
Jean Passerieu, dit Louis Ariste (1841-1937), journaliste français ;
Jean-Bernard Passerieu (1857-1936) avocat, écrivain, journaliste et historien français ;
Marie-Louise Passerieu, née Guénault (1866-1942), dite Marie-Louise Néron, journaliste française ;
Georges Passerieu (1885-1928), cycliste français.

Homonymie de patronyme